Leopoldo III de Lippe (en alemán, Leopold III. zur Lippe; Detmold, 1 de septiembre de 1821-ibidem, 8 de diciembre de 1875) fue el soberano del principado de Lippe, reinando desde 1851 hasta su muerte.

Primeros años y ascensión 
Leopoldo III nació en Detmold, siendo el hijo mayor de Leopoldo II, el príncipe reinante de Lippe, y de su consorte, la princesa Emilia de Schwarzburgo-Sondershausen (1800-1867). Siendo el heredero al trono desde su nacimiento, ostentó el título de príncipe heredero.

Sucedió como príncipe de Lippe el 1 de enero de 1851 tras la muerte de su padre, con casi 30 años. Un año después de la sucesión al trono, Leopoldo contrajo matrimonio el 14 de abril de 1852 en Rudolstadt con la princesa Isabel de Schwarzburgo-Rudolstadt (1833-1896), la hija del príncipe Alberto de Schwarzburgo-Rudolstadt. El matrimonio no tuvo hijos, sin embargo, amaba a los niños, y cada Navidad llevaba a muchos de ellos a su castillo.

Reinado 
En 1854, Leopoldo emitió dos edictos soberanos. El primero, el 9 de marzo, puso a la Iglesia católica en igual condición de la calvinista Iglesia del Estado de Lippe. El segundo, seis días más tarde, el 15 de marzo, era para conceder el mismo estatus a los luteranos.

Lippe experimentó varios cambios durante su reinado. A su ascensión, el principado era un miembro de la Confederación Germánica, y Leopoldo apoyó a Prusia durante la guerra austro-prusiana de 1866. Después de la guerra y la disolución de la Confederación Germánica, Lippe se unió a la Confederación Alemana del Norte en su creación en 1867. Lippe entonces permanecería como miembro de la Confederación Alemana del Norte hasta la creación del Imperio alemán en 1871 tras la guerra franco-prusiana.

El príncipe Leopoldo fue uno de los principales promotores en la creación del Hermannsdenkmal (monumento a Arminio) en el bosque de Teutoburgo, que fue abierto por el emperador alemán Guillermo I en el verano de 1875. Unos pocos meses después de la inauguración del monumento, Leopoldo murió en Detmold. Como Leopoldo no tenía hijos, su hermano Valdemar lo sucedió como príncipe de Lippe.

El compositor Johannes Brahms fue un miembro del palacio del príncipe entre 1857 y 1859 como director y profesor de música de su hermana, la princesa Federica.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Lippe
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Detmold